San Simón — cidade na Venezuela 
 San Simón de Guerrero — cidade no México
 San Simón (El Salvador) — município
 Universidad Mayor de San Simón — em Cochabamba, Bolívia

Ver também
 São Simão
 Saint-Simon

Desambiguações de topônimos